Culleredo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Culleredo (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Culleredo (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar